107-й отдельный сапёрный батальон 6-го стрелкового корпуса
 107-й отдельный сапёрный батальон 93-й стрелковой дивизии 1-го формирования
 107-й отдельный сапёрный батальон 93-й стрелковой дивизии 2-го формирования
 107-й гвардейский отдельный сапёрный батальон
 107-й отдельный моторизованный штурмовой инженерно-сапёрный батальон
 107-й отдельный инженерно-минный батальон
 107-й отдельный танковый батальон 14-й армии
 107-й отдельный танковый батальон Ленинградского фронта
 107-й отдельный танковый батальон 8-й, 4-й, 54-й армий
 107-й шуцманшафт батальон (польский)